Lindholz steht für
Lindholz, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern
Lindholz (Naturschutzgebiet) in Brandenburg

Lindholz ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Lindholz (* 1970), deutsche Politikerin (CSU)
 Johannes Lindholz (?–1535), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
Lindholtz
Lindenholz